Big Mosquito Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Mosquito Lake (Michigan), im Gogebic County
 Big Mosquito Lake (Washington), im Skamania County